Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 852 dans le monde.

 Route nationale 852 en France
 Route européenne 852 en Macédoine du nord